

Nom 

Cip est un nom qui peut désigner :
 Cipköy, un village de Turquie ;
 Cip Çayı, la rivière qui arrose ce village ;
 Barrage de Cip, barrage qui coupe cette rivière Cip Çayı.

Sigle 

CIP est un sigle composé de trois lettres qui peut faire référence à :

en français 
 Carte d'identité professionnelle du centre national de la cinématographie ;
 Catalogage avant publication ;
 Cathéter à chambre implantable ;
 Centre international de la pomme de terre, à Lima, au Pérou ;
 Centre international de plongée, une école de plongée pour gendarmes et pompiers, fondée en 1960 ;
Challenge International de Paris, une compétition de fleuret ;
 Cinémas indépendants parisiens, regroupement de salles de cinéma art et essai, indépendantes parisiennes, pour mise en place de différentes activités destinées au public enfant et scolaire ;
 Code identifiant de présentation, un code numérique à 7 chiffres (ou à 13 chiffres depuis 2011) d'identification des médicaments ;
 Collection de l'Institut Pasteur, une collection de souches bactériennes ainsi que les informations disponibles sur ces souches, avec l'objectif de les maintenir et de les distribuer aux organismes de recherche scientifique mondiaux ;
 Commission interministérielle de la précontrainte ;
 Commission internationale des Pyrénées, un organisme international, responsable de 1853 à 1868 de la définition, puis sur les questions litigieuses qui peuvent surgir à la frontière franco-espagnole, désormais chargé des questions d'aménagement du territoire ;
 Commission internationale du peuplier ;
 Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives ;
 Comité international paralympique, une instance dirigeante des handisports pratiqués par des athlètes handicapés ;
 Compagnie industrielle de pétrole, l'ancienne raffinerie de pétrole de Frontignan ;
 Compagnie indochinoise parachutiste ;
 Conflit israélo-palestinien ;
 Conseiller d'insertion et de probation, un fonctionnaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
 Conseiller en insertion professionnelle ;
 Conseiller en investissement participatif, un conseiller en investissements financiers et intermédiaire en financement participatif ;
 Contrat d'insertion professionnelle, un contrat de travail français abrogé ;
Coordination des intermittents et précaires, collectif de défense des droits des personnes en situation de précarité et des travailleurs intermittents ;
 Nomenclature Cahn-Ingold-Prelog, une méthode utilisée en chimie pour nommer les stéréoisomères.

en anglais 
 Carriage and Insurance Paid to, un code Incoterm ;
 , une enzyme enlevant le groupe phosphate en 5' d'un ADN. Voir Phosphatase alcaline ;
 Clean-in-place, un système de nettoyage en place sans démontage des installations ;
 , un protocole pour les automates industriels ;
 Competitiveness and Innovation Framework Programme (en français, Programme cadre de compétitivité et innovation), le programme-cadre de l'Union européenne pour la compétitivité et l'innovation ;
  ;
 Cook Islands Party, un parti politique des îles Cook.

Code 
CIP est un code qui peut faire référence à :
 Aérodrome de Chipata, en Zambie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Abréviation 
CIP est une abréviation qui peut faire référence à :
 Ciprofloxacine, un antibiotique de la classe des fluoroquinolones.

Code IATA des aéroports